Са́нта-Мари́я-дель-Ка́рмине ( — «Богородица Кармелитская») — название католических храмов в нескольких итальянских городах. Может означать:

  — церковь XVII века в Ангри (провинция Салерно).
  — церковь XVII века в Асколи-Пичено.
  — церковь XV—XVIII веков в Боббио (провинция Пьяченца).
  — церковь XV—XVII веков в Брешии.
 Санта-Мария-дей-Кармини — церковь XIII—XVI веков в Венеции.
  — церковь XVII—XVIII веков в Виджевано (провинция Павия).
  — церковь начала XX века в Гуардьягреле (провинция Кьети).
  — церковь XVI—XVII веков в Кампи-Салестине (провинция Лечче).
  — церковь XVII—XVIII веков в Катандзаро.
  — церковь XVII—XVIII веков в Кориппо (кантон Лугано, Швейцария).
  —  церковь XIII—XVII веков в Л’Акуиле.
  — здание бывшей церкви в Лукке.
  — церковь XIV—XIX веков в Мадруццо (провинция Тренто).
  — церковь XIV—XIX веков в Меленьяно (провинция Милан).
  — церковь XV века в Милане.
  — церковь XVI—XVIII века в Монте-Сант-Анджело (провинция Фоджа).
  — базилика XIII—XVIII веков в Неаполе.
  — церковь XIV—XV веков в Павии.
  — церковь XIII века в Парме.
 Санта-Мария-дель-Кармине — церковь XIV—XIX веков в Пизе.
  — церковь XIII века в Пистое.
  — церковь XIII—XVIII веков в Риме.
  — церковь XVII века в Рипакандиде (провинция Потенца).
  — церковь XIV—XIX веков в Роверето (провинция Тренто).
  — церковь начала XX века Санта-Мария-ди-Ликодии (провинция Катания).
  — церковь XV века в Таварнелле-Валь-ди-Пезе (провинция Флоренция).
  — церковь XIII века в Торре-Аннунциате (метрополитенный город Неаполь).
 Санта-Мария-дель-Кармине — базилика XIII—XVIII веков во Флоренции.
  — церковь XVII—XVIII веков в Чиминне (метрополитенский город Палермо).